Indonesië
 Padarincang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Padarincang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam